Phil Baker puede referirse a:
 Phil Baker (productor), productor y guionista estadounidense.
 Phil Baker (comediante) (1896–1963), humorista estadounidense.